

События

Римская республика 

 Консулы: Марк Эмилий Скавр (патриций) и Марк Цецилий Метелл (плебей); преторы: Гай Марий, Гай Сервилий Ватия, Квинт Фабий Лабеон (в Ближней Испании), Маний Сергий, Марк Ливий Друз и Публий Деций Субулон; квестор: Марк Сергий Сил; монетный триумвир: Марк Сергий Сил; цензоры: Луций Цецилий Метелл Диадемат и Гней Домиций Агенобарб (два плебея).
 Поход Марка Эмилия Скавра против племени карнов в Восточных Альпах. 15 ноября карны разбиты в битве и впоследствии покорены Римом.
 В Риме консулом Марком Эмилием Скавром вместо старого деревянного построен каменный Мульвиев мост.
 Принят закон Эмилия (), ограничивающий число и ассортимент блюд (импортированная птица, моллюски, орешниковая соня), подаваемых на званых и частных приёмах.
 Цензорами текущего года из состава сената исключён Кассий Сабакон, друг Гая Мария, который в предыдущем году поддержал своего приятеля на преторских выборах.

Азия 
 Антиалкид становится царём Индо-греческого царства.
 Тигран I становится царём Армении.
 Царица Египта Клеопатра III добивается расторжения брака между своим сыном и соправителем Птолемеем Лафуром и Клеопатрой IV. По настоянию матери Птолемей Лафур женится на Клеопатре Селене.

Китай 
 Посольство Чжан Цяня посещает страну усуней.
 Запрещение частной отливки монеты по инициативе чиновника Цзя И.
 Ханьские войска разбивают тибетцев-кянов.

Родились 
 115, ок. — Марк Лициний Красс (ум. 9/10 мая 53 до н. э.), римский полководец и двукратный консул, участник 1-го триумвирата;
 115, ок. — Гай Флавий Фимбрия (ум. 84 до н. э.), военный деятель и легат, участник 1-й Митридатовой войны.

Скончались 
 Публий Муций Сцевола, консул Римской республики в 133 до н. э.;
 Квинт Цецилий Метелл Македонский, крупный римский полководец и победитель македонского царя Персея;
 Артавазд I — царь Армении.

См. также

Примечания